Року́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на схід від Парижа, 120 км на південь від Меца, 55 км на захід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

1 січня 2017 року Рокур було приєднано до муніципалітету Толленкур.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Рокур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Рокур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вогези